Ізабелла Ческі а Санта Кроче (), ( 8 травня 1949) — італійська аристократка, донька графа Гуго Вінченца Ческі а Санта Кроче та баронеси Єлизавети Венцель фон Штернбах, дружина барона Карла Йозефа фон Ерл цу Вальдгріз та Лібенах.

Біографія 
Ізабелла народилась 8 травня 1949 року у Тренто. Вона стала первістком в родині графа Гуго Вінченца Ческі а Санта Кроче та його дружини Єлизавети Венцель фон Штернбах, з'явившись на світ за десять місяців після їхнього весілля. Згодом в сім'ї народились молодші діти: Адреас та Марія Єлизавета.

у віці 25 років Ізабелла взяла шлюб із 40-річним бароном Карлом Йозефом фон Ерл цу Вальдгріз та Лібенах, який з материнської лінії є нащадком короля Португалії Фердинанда II Кобурга та короля Бельгії Леопольда I. Весілля відбулося 12 квітня 1975 у Помароло неподалік Тренто. У подружжя народилося четверо дітей:
Георг-Бернхард (нар.1976) — одружений із Стефанією фон Бекедорф;
Антуанетта (нар.1979) — одружена із австрійським шляхтичем Герхардом Косткою фон Лібінсфельдом, який працює у сфері готельного менеджменту, має двох синів;
Алікс Андреа (нар.1980) — неодружена;
Губерт (нар.1987) — неодружений.

Всі вони з'явилися на світ в Больцано.

Примітки

Посилання 
 Профіль на Geneall.net 
 Профіль на Genealogics.org 
 Профіль на Thepeerage.com